Alexi ist sowohl ein Vor- wie auch ein Familienname.

Namensträger 
Vorname/Künstlername

 Alexi Laiho (1979–2020), finnischer Musiker
 Alexi Murdoch (* 1973), britischer Singer-Songwriter

Familienname
 Ioan Alexi (1800–1863), rumänisch-griechisch-katholischer Bischof
 Karl Alexi (1880–??), deutscher Chemiker

Siehe auch 
 Alexis
 Alexy

Familienname
Männlicher Vorname